Henrietta Louisa Bourbonská (francouzsky: Henriette Louise de Bourbon), celým jménem Henriette Louise Marie Françoise Gabrielle (14. ledna 1703 – 19. září 1772) byla francouzská princezna a později abatyše opatství Beaumont-lès-Tours.

Život

Mládí 
Byla jednou z devíti dětí. Narodila se na zámku ve Versailles a byla sedmým dítětem a zároveň pátou dcerou Ludvíka III. Bourbon-Condého a jeho manželky Luisy Františky Bourbonské. Otec Henrietty byl také vnukem Ludvík Bourbona, kníže z Condé a její matka byla nejstarší dcerou francouzského krále Ludvíka XIV a jeho milenky Madame de Montespan. Henrietta vyrůstala v klášteře Fontevrault.

Manželství 
Roku 1725 byla Henrietta a její sestra Alžběta Alexandrina Bourbonská zapsány na seznamu potenciálních manželek francouzského krále Ludvíka XV. Henriettino jméno zapsal do seznamu její bratr Ludvík, který byl hlavním a zároveň prvním ministrem Ludvíka XV.

Henrietta se však za krále vůbec nechtěla provdat a místo toho se chtěla stát jeptiškou po vzoru své sestřenice Louisy. Nakonec se Henrietta nestala manželkou Ludvíka XV. a místo ní se jí stala Marie Leszczyńská.

Život v klášteře 
V roce 1733 se Henrietta ve věku 30 let stala abatyší kláštera v opatství Beaumont-lès-Tours a pár let vychovávala Luisu Adelaid Bourbonskou, které ve dvou letech zemřela matka Šarlota de Rohan. Luisa se později stala jeptiškou.

Henrietta zemřela v opatství Beaumont-lès-Tours roku 1772, kde byla také 8. ledna pohřbena.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Condé
Francouzské princezny
Francouzské řeholnice
Abatyše
Narození v roce 1703
Úmrtí v roce 1772
Narození 14. ledna
Úmrtí 19. září
Narození ve Versailles
Pohřbení ve Francii
Ženy